Un gouvernement a différentes significations selon le contexte 
 le gouvernement d'un État
le gouvernement de l'Église catholique
le gouvernement d'entreprise
 le gouvernement civil, militaire ou ecclésiastique d'une province dans la France de l'Ancien régime
un gouvernement est une division territoriale de l’Empire russe, puis de la RSFSR
Gouvernement